Männle steht für
Ursula Männle (* 1944), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Politikerin 
Wildes Männle, Felsformation